La Serie B 1982-1983 è stata la 51ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 12 settembre 1982 e il 25 giugno 1983 e conclusa con la vittoria del , al suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo è Bruno Giordano () con 18 reti.

Stagione

Novità 
I nastri di partenza della stagione successiva al trionfo mondiale in Spagna videro la presenza di due squadre abituate alla Serie A come il , retrocesso dopo un solo anno di permanenza in massima serie, e il , per la prima volta relegato tra i cadetti dopo settantatré anni consecutivi in massima categoria; assieme al  e alla , queste due squadre furono indicate come possibili pretendenti alla promozione.

Avvenimenti 

A tener maggiormente fede alle aspettative della vigilia fu il : nonostante un avvio incerto (due pareggi nelle prime due gare) i rossoneri, facendo leva su una squadra totalmente rivoluzionata e basata sui giovani, occuparono stabilmente il primo posto in classifica risolvendo il discorso promozione nella settimana tra il 15 e il 22 maggio, sconfiggendo nettamente la Lazio per 5-1 e la  per 3-2. Al termine del campionato, il Milan ebbe tra l'altro modo di stabilire diversi record della categoria come quello del miglior attacco (77 gol segnati, 33 in più della  seconda, che resterà imbattuto per ventuno anni, quando il  ne segnò 80) e dei punti ottenuti.

Dietro al Milan, fu serrata la lotta per l'assegnazione degli ultimi due posti, con Lazio, ,  e  distanziate da due punti. I laziali, autori di un girone di ritorno ad alti livelli, fecero un passo significativo sconfiggendo gli etnei nello scontro diretto alla penultima giornata e si assicurarono la promozione definitiva pareggiando in trasferta contro la  rivelazione del campionato (concluse il torneo a tre punti dalla zona promozione, riuscendo ad infliggere al Milan l'unica sconfitta interna).

Inaspettato cedimento della Cremonese nel finale del torneo: i grigiorossi, dopo aver ottenuto sei punti in cinque giornate, non andarono oltre il pareggio contro il , venendo così costretti a disputare uno spareggio a tre contro il Catania e Como, vincenti in casa contro un  e un  egualmente senza obiettivi da raggiungere. Nelle tre partite si vide tra l'altro un solo gol, segnato da Crialesi del Catania contro il Como, che assicurò agli etnei la promozione in massima serie dopo dodici anni di assenza.

Vivace fu la lotta per non retrocedere, che vide coinvolte fino a poche giornate dalla fine una buona metà delle partecipanti. Nonostante ciò, tutti i verdetti furono decisi alla penultima giornata: il Bari non riuscì a ripetere il risultato positivo della stagione precedente finendo per occupare stabilmente le posizioni basse della classifica assieme ad un'altra pugliese, il . Caddero inoltre la  e il , che alla prima partecipazione in Serie B incappò nel secondo declassamento consecutivo.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1983-1984.
      Retrocesso in Serie C1 1983-1984.
 Promozione diretta.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.

Catania promosso dopo triangolari di spareggio con gli ex aequo Cremonese e Como.
Il Milan rinuncia a partecipare alla Coppa Mitropa 1983-1984.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario 
Il sorteggio del calendario di Serie A e di Serie B avvenne il 30 luglio 1982, presso il CONI.

Spareggi promozione

Classifica

Spareggi

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Primati stagionali
 Maggior numero di vittorie: Milan (19)
 Minor numero di sconfitte: Milan (3)
 Migliore attacco: Milan (77 reti fatte)
 Miglior difesa: Catania (21 reti subite)
 Miglior differenza reti: Milan (+41)
 Maggior numero di pareggi: Pistoiese, Reggiana (20)
 Minor numero di pareggi: Monza, Palermo e Bari (12)
 Maggior numero di sconfitte: Bari (17)
 Minor numero di vittorie: Reggiana (6)
 Peggior attacco: Foggia (24 reti fatte)
 Peggiore difesa: Reggiana (49 reti subite)
 Peggior differenza reti: Reggiana, Bari (-16)
 Partita con più gol: Reggiana - Cavese (4-3)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Bibliografia 
 
 
 
 Autori Vari, La Raccolta completa degli Album Panini, 1ª ed. Panini per La Gazzetta dello Sport, 2005.

Calcio nel 1982
Calcio nel 1983
1982